Horváth Patrícia (1977) vízilabdakapus, orvos
 Horváth Patrícia színházi rendező, tolmács